Argent, afgeleid van het Latijnse woord "argentum", kan verwijzen naar:

de heraldische kleur wit of zilver, zie argent (kleur).
in de Franse taal wordt "argent" vaak gebruikt om naar geld te verwijzen
Argent (band), band van Rod Argent en Russ Ballard.
Argent-sur-Sauldre, een Franse gemeente